A Republikanska futbołna grupa (1951) było 27. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Bułgarii. W rozgrywkach brało udział 12 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna Dinamo Sofia. Nowym mistrzem Bułgarii został zespół CDNW Sofia.

Tabela końcowa

Baraż o utrzymanie 
 Czerweno Zname Sofia – Łokomotiw Sofia 0 – 2, 0 – 1

Zespół Czerweno Zname Sofia spadł z 1. ligi, natomiast drużyna Łokomotiw Sofia do niej awansowała.

Zobacz też 
 A Profesionałna futbołna grupa

Bibliografia 
 

1951 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Bułgarii